Принц Уельський, або Принц Валлійський (англ. Prince of Wales, валл. Tywysog Cymru) — титул чоловіка-спадкоємця англійського престолу.
 Принц Уельський (коктейль) — це коктейль, створений Альбертом Едвардом, принцом Уельським, що став Королем Едвардом VII. 
 Генрі, принц Уельський, Принц Генрі Уельський (англ. Prince Henry of Wales, 15 вересня 1984(19840915), Лондон), повне ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор .
 Чарльз, принц Уельський, Чарльз (Карл), принц Уе́льський, Його Королівська Високість принц Чарльз (нар. 14 листопада 1948) — син принцеси Єлизавети (згодом королеви Великої Британії).